Lürman ist der Familienname folgender Personen:

 August Lürman (1820–1902), Bremer Staatsanwalt, Senator und Bürgermeister
 Ludwig August Lürman (1866–1913), deutscher Augenarzt und Gründer einer Bremer Klinik (1905)
 Theodor Gerhard Lürman (1789–1865) Bremer Kaufmann und Ältermann 
 Theodor Lürman (1861–1932), Bremer Staatsanwalt, Richter Senator und Kirchenpräsident

Siehe auch:
 Lührmann